Csehország
 Uherčice, település a Břeclavi járásban
 Uherčice, település a Znojmói járásban
 Úherčice, település a Chrudimi járásban